

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Truszki – część wsi Nasierowo Górne w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Gołymin-Ośrodek
 Truszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica 
 Truszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo

Inne 
 dawna  na Ukrainie, w powiecie wasylkowskim

Zobacz też 
 Truszki-Patory, Truszki-Kucze, Truszki-Zalesie